

Норкросс — місто, штат Джорджія
 Норкросс — місто, штат Міннесота